Вчера́ может означать:
 Вчера — предыдущий день по отношению к текущему.
 «Вчера» — фильм Радослава Пивоварского 1985 года, лауреат премии Сан-Себастьянского кинофестиваля.
 «Вчера» — фильм Дэнни Бойла 2019 года.
 «Вчера» — песня, исполняемая Алсу.

См. также 
 Вчера, сегодня, завтра
 Вчера, сегодня и всегда
 Ещё вчера
 Yesterday (значения)